Sankt Walburga, auch Sankt Walpurga, Sankt Walburgis/Walpurgis u. ä. steht für:
 Walburga (um 710–779?), Heilige Benediktinerin
 25. Februar, Gedenktag der Heiligen, siehe Walpurgisnacht

Sankt Walburga, St. Walburga  oder Sankt Walpurga, St. Walpurga heißen:
 zahlreiche Kirchen und Kapellen der Heiligen, siehe Walburgakirche
 Kloster Sankt Walburga (Walbourg), Elsass
 Walpurgisstift Weilburg
 Stift St. Walburgis (Soest)
 St. Walpurgis (Helmstedt)

Siehe auch:
 Orangerie Sankt-Walburga 
 Walburga (Vorname) – zum Namen
 St. Walburg